Финал Кубка шотландской лиги 1985 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1985/86, состоявшийся 27 октября 1986 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Абердин» и «Хиберниан». Обладателями трофея стали футболисты «красных», победившие в этом матче со счётом 3:0 благодаря «дублю» Эрика Блэка и ещё одному голу Билли Старка. Для тренировавшего «Абердин» Алекса Фергюсона этот Кубок лиги стал единственным завоёванным им на шотландской земле.

Путь к финалу

«Абердин»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1985
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 1985 году
События 27 октября
Октябрь 1985 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1985 году